Happily ever after () — термин, который может означать:

 «Happily Ever After» — музыкальный сборник группы «The Cure», состоящий из 18 песен на двух виниловых дисках (1-й диск — 10 песен, 2-й — 8 песен).
 «Happily Ever After» — 11-я серия 6-го сезона телесериала «Остаться в живых» (114-я серия в общем списке серий). Другое название — «Долгая и счастливая жизнь».
 «Happily Ever After» — мультипликационный фильм 1990 года, неофициальный сиквел классического диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Другое название — «Белоснежка 2: И жили они счастливо».